Servisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Servisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)